Nizamuddin Auliya (1238-1325), considéré comme l'un des grands saints du soufisme indien.
Mohammed Nizamuddin (1930-2011), phycologue pakistanais dont l'abréviation botanique standard est Nizam. et ayant effectué sa thèse en Australie.